

Storia 
 Grande gioco o The Great Game – la contrapposizione tra servizi segreti e diplomazie nell'area del Medio Oriente e dell'Asia Centrale nel corso dell'Ottocento e primo Novecento

Cinema 
 The Great Game – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Great Game – film del 1918 diretto da A.E. Coleby
 The Great Game – documentario del 1918 prodotto da Kinsella & Morgan
 The Great Game – film del 1930 diretto da Jack Raymond
 The Great Game – film del 1953 diretto da Maurice Elvey